Сели́н (; от  — ковыль и  — полевица) — род травянистых растений семейства , распространённый в пустынях и полупустынях Евразии и Африки.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения, 10—70 (100) см высотой. Стебли прямостоячие или восходящие. Листья узколинейные, до 3 (4,5) мм шириной. Влагалища почти до основания расщеплённые. Язычки от основания переходят в ряд густых волосков.

Метёлки сжатые или раскидистые, 5—30 (40) см длиной. Колоски 16—50 мм длиной, с одним обоеполым цветком. Нижняя цветковая чешуя с 3 перистоволосистыми остями, 1—12 см длиной, отходящими от общего основания. Тычинок 3; пыльники 2,3—5,5 мм длиной. Завязь голая, с 2 длинноволосистыми рыльцевыми ветвями. Зерновки 3,5—7 мм длиной; рубчик линейный. Хромосомы мелкие; x=11.

Виды 
Род включает 56 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Злаки
Флора Евразии
Флора Африки